Lampronia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1829. Enligt Catalogue of Life ingår Lampronia i familjen bladskärarmalar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen knoppmalar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladskärarmalar
Lampronia